Дарвин Лайло (; ) — филиппинский шахматист, гроссмейстер (2007). Чемпион Филиппин в классических шахматах (2004 и 2006), по рапиду (2018).

В составе сборной Филиппин участник пяти Олимпиад (2004—2010, 2020). Участник кубков мира (2007 и 2009). Серебряный призёр летних Азиатских игр 2010 года в командном турнире, призёр Игр Юго-Восточной Азии.

Выступает за шахматную команду Филиппинской Армии, работает тренером в Университете Атенео-де-Манила. Родом из района Сан-Роке, Марикина.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Филиппин
Чемпионы Филиппин по шахматам
Шахматные тренеры Филиппин